Darlan Ávila, nascido no Rio de Janeiro, é um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus,  e apresentou a programação do Congresso Para o Sucesso na RedeTV!

Darlan foi consagrado bispo no ano de 1998, pelo líder da Igreja Universal, o Bispo Edir Macedo. Ele tem uma formação na faculdade de Teologia pela FATEBOM e cursos de Locução de rádio e TV. Apresentando o Fala que Eu Te Escuto pela RecordTV dentre outros programas de rádio e TV diariamente. Começando o trabalho Evangelístico como pastor na Universal no Rio de Janeiro e depois indo para São Paulo. retomou para o estado do Rio de Janeiro em 1996 e em 1998 foi para São Paulo onde foi consagrado a bispo por Edir Macedo. Foi responsável pelo trabalho da Universal em Goiás, Rio Grande do Sul, Brasília e Rio de Janeiro.  Atualmente está no México, realizando a Nação dos Vencedores.

Pastores do Rio de Janeiro
Apresentadores de televisão do Rio de Janeiro
Bispos da Igreja Universal do Reino de Deus